Thalia désigne :

 Thalia, autre nom de Thalie, muse de la comédie et de la poésie pastorale dans la mythologie grecque ;
 Thalia, une des Charites ;
 Thalía (Thalía Adriana Sodi Miranda), actrice et chanteuse mexicaine ;
 Thalia, navire océanographique de l'Ifremer ;
 Thalia, en zoologie, genre de tunicier ;
 Thalia, en botanique, genre de plantes de la famille des Marantacées ;
 La Renault Thalia, automobile tricorps basée sur la Clio II ;
 Thalia, salle de théâtre de Hambourg ;
 Thalia Édition, maison d'édition ;
 Thalia, chaîne de magasins allemands, autrichiens et suisses ;
 Thalia, cultivar de rosier.